Када-Мосто:

 Алоизий Када-Мосто (около 1432 — 1488) — путешественник.
 Марк Антоний Када-Мосто — итальянский математик второй половины XV века.